Frans Rens (letterkundige) (1805–1874), Belgisch-Nederlandstalig letterkundige
 Frans Rens (notaris) (1865–1940), Belgisch notaris en politicus